Эдна Дин Проктор (, 18 сентября 1829, Хенникер, Нью-Гемпшир, США — 18 декабря 1923, Фреймингем, Массачусетс, США) — американская поэтесса XIX века.

Биография 
Была седьмым ребёнком капитана Джона Проктора (John Proctor, 7 июля 1788, Манчестер, Массачусетс — 8 декабря 1836, Хенникер, Нью-Гемпшир) и первым — в третьем его браке с Люсиндой Гулд (, 15 декабря 1802 — 15 ноября 1878). У девочки вскоре появилось ещё двое младших сестрёнок и брат. Однако вскоре отец скончался и мать вышла замуж (вторым браком) за Джозефа Томпсона (, 21 декабря 1794 — 12 марта 1861) из Андовера (Нью-Гемпшир), которого также пережила.

Начальное образование Эдна Проктор получила дома, занимаясь с матерью. Позднее её отправили в пансион в Конкорде (, Нью-Гемпшир).

В дальнейшес Эдна Проктор работала учительницей в Вудстоке (Коннектикут), гувернанткой в Бруклине (Нью-Йорк), учительницей в Фремингэме (Массачусетс). Одновременно, начиная с 1850-х годов она пишет стихи и рассказы, которые публикуются в различных американских газетах и журналах.

Эдна Проктор не вышла замуж. Последние годы жила в Южном Фреймингеме (Массачусетс), где состояла в Бостонском клубе писателей (). Она скончалась 18 декабря 1923 года.

В завещании она указала создать Трастовый фонд Джона Проктора и семьи (), который должен был профинансировать сооружение фонтана на площади Проктора в Хенникере, а также ремонт (или замену) каменного арочного моста через реку Контукук (Contoocook). Когда в 1938 году мост был разрушен, Фонд обеспечил его восстановление. После этого жители Хенникера приняли решение называть мост в честь Эдны Дин Проктор.

Литературная деятельность 
В 1858 году она публикует книгу «Мысли о жизни» (), содержащую цитаты из проповедей преподобного Генри Уорда Бичера, которая получила очень широкое распространение в Штатах и Британии. Особенную известность Эдне Проктор принесли её патриотические стихи в поддержку юнионистов. В 1866 году выходит первый сборник её стихов. В 1867 публикуется второй том, после чего она в компании друзей отправляется в длительную заграничную поездку в Европу, в ходе которой посещает практически все европейские страны (кроме Португалии), а также Святую землю и Египет. При этом в России она выбирает дороги, не популярные среди туристов. Она посещает Санкт-Петербург, Москву, путешествует по Волге (Нижний Новгород, Казань, Самара, Камышин), далее Ростов-на-Дону, Азов, Крым, Одесса и Молдавия. В результате этой поездки в 1872 году выходит её сборник эссе «Русское путешествие» (), каждое эссе предварялось стихотворением.

Генри Лонгфелло высоко оценивал творчество Эдны Проктор и включил многие из её стихов в свой сборник «Poems of Places». Поэтесса являлась другом другого известного американского поэта — Джона Гринлифа Витьера.

В 1893 году написанная ею поэма «Columbia’s Banner» стала официальной программой Дня Колумба на территории всех Соединённых Штатов.

Библиография 
(неполная)
 1858 — «Extracts from Henry Ward Beecher’s Sermons» (редактор, изд. в Нью-Йорке).
 1866 — сборник стихов «Poems» (изд. в Бостоне).
 1867 — «Poems, National and Miscellaneous».
 1872 — «Russian Journey».
 1888 — «A Genealogy of the Storrs Family».
 1900 — «The Mountain Maid», сборник стихов о Нью-Гемпшире (изд. «Houghton»)

Наиболее известные её поэмы: «Heroes» и «By the Shenandoah».

Примечания

Ссылки 
 Henniker New Hampshire Poet: Edna Dean Proctor (1827—1923) // Cow Hampshire: History, Genealogy, Photography & Humor.  — 28.01.2009.
 Edna Dean Proctor’s Seacoast Poem // SeaCoastNH.com.  — 28.01.2009.

Поэтессы